Brics (Olius), entitat de població del municipi d'Olius (Solsonès)
 Brics (Pinós), edifici del municipi de Pinós (Solsonès)
 Caseta de Brics, edifici del municipi d'Olius (Solsonès)
 BRICS, un grup de 5 països, establert per la seva economia